Wood steht für:

 Wood (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (1660) Wood, Asteroid des Hauptgürtels
 Wood, Markennamen des neuseeländischen Automobilherstellers Tourist Cycle & Motor Works
 Wood Vapor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 F. R. Wood & Son, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Karosseriehersteller
 Wood-Loco Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wood K plus, österreichische Forschungseinrichtung für Holzwerkstoffe, siehe Kompetenzzentrum Holz
 Wood plc, ein Beratungs- und Ingenieurbüro mit Sitz in Schottland
 Wood Bay, Bucht an der Borchgrevink-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Wood-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Kap Wood, Kap von Flat Island, Somow-See, Antarktis
 Woodsches Metall

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wood (Idaho)
 Wood (Iowa)
 Wood (Louisiana)
 Wood (North Carolina)
 Wood (Pennsylvania)
 Wood (South Dakota)
 Wood (Tennessee)
 Wood (Virginia)
 Wood (West Virginia)
 Wood (Town), Township, siehe Wood County (Wisconsin) #Gliederung

WOOD steht für:
 WOOD (Mittelwellensender), US-amerikanischer Mittelwellensender aus Michigan
 WOOD-FM, US-amerikanischer UKW-Sender aus Michigan
 WOOD-TV, US-amerikanischer Fernsehsender aus Michigan

Siehe auch:
 Wood County
 Wood Island
 Wood Ridge
 Mount Wood
 Woot, US-amerikanische Verkaufsplattform

Abkürzung